Železniční trať Červenka – Senice na Hané – Kostelec na Hané (– Prostějov), v jízdním řádu pro cestující uváděná v tabulce 307, vede z Červenky přes Litovel, Senice na Hané a Náměšť na Hané do Kostelce na Hané, kde se připojuje k trati z Chornic do Prostějova. Jde o jednokolejnou neelektrizovanou trať. Provoz byl zahájen v roce 1886.

Trať je kategorizována jako regionální dráha, a to po úsecích Prostějov hl. n. – Kostelec na Hané, Kostelec na Hané – Senice na Hané, Senice na Hané – Červenka. Ještě v roce 2008 při převzetí funkce provozovatele Správou železniční dopravní cesty byly všechny jmenované úseky úsekem celostátní dráhy.

Stavební délka bez peážního úseku Prostějov hl. n. – Kostelec na Hané  činí 35,322 km.

Navazující tratě

Červenka 
 Trať Česká Třebová – Přerov (270) Česká Třebová – Třebovice v Č. – Rudoltice v Č. – Zábřeh na Mor. – Červenka – Olomouc hl. n. – Výh. Dluhonice – Přerov

Litovel předměstí 
 Trať Litovel předměstí – Mladeč (308)

Senice na Hané 
 Trať Olomouc hl. n. – Senice na Hané (309)

Kostelec na Hané 
 Trať Prostějov–Třebovice v Čechách (konkrétně úsek 306: Prostějov – Dzbel)

Stanice a zastávky

Externí odkazy 
 
 
  popis na ZelPage.cz
  Historie železničních tratí

Červenka - Prostějov
Železniční doprava v okrese Olomouc
Dopravní stavby v okrese Olomouc
Železniční doprava v okrese Prostějov
Dopravní stavby v okrese Prostějov
 
Doprava v Litovli
Stavby v Litovli